Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Roscoe Tanner 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Assente
 John Newcombe (campione)
 Dick Stockton (semifinali)
 Tom Gorman (quarti di finale)

 Roscoe Tanner (finale)
 Onny Parun (quarti di finale)
 Cliff Richey (secondo turno)
 Ross Case (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1974